Der Name Teufelskirche (oder auch Teufelskirchl) bezeichnet Berge:
 einen Felsturm () im Hochkönigmassiv in Salzburg, dem Östlichen Schoberkopf vorgelagert, sowie die namensgebende Höhle
 Teufelskirchl (Tennengebirge), Berg () im Salzburgischen Tennengebirge unweit des Tauernkogels
 eine Erhebung () im Sackwald in Niedersachsen
 Teufelskirche von St. Gallen, eine Bergkuppe () mit einer Höhle südwestlich von Sankt Gallen (Steiermark)

Der Name Teufelskirche bezeichnet Schluchten und Quellen:
 Teufelskirche (Karstquelle), eine rhythmisch schwankende, große Karstquelle am Fuß des Sengsengebirges in Oberösterreich
 eine Engstelle im Tal der Erlauf in den Vorderen Törmäuern im Naturpark Ötscher-Tormäuer bei Trübenbach in Niederösterreich
 Teufelskirche von Grünsberg, eine Schlucht bei Grünsberg, einem Ortsteil von Altdorf bei Nürnberg

Der Name Teufelskirche bezeichnet außerdem:
 Die Teufelskirche, Stummfilm aus dem Jahre 1919, Regie Hans Mierendorff, mit Hans Mierendorff, Otto Werther, Agnes Straub
 Teufelskirche (Wetzlas), einen denkmalgeschützten Gartenpavillon südwestlich von Schloss Wetzlas

Außerdem handeln einige Sagen von Orten mit der Bezeichnung Teufelskirche.

Siehe auch:
 Teufelskapelle